Il doppio dell'Internationaux de Strasbourg 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo sono Akgul Amanmuradova e Chuang Chia-jung, ma delle due, solo Chuang Chia-jung ha deciso di difendere il titolo con Chang Kai-chen; ma sono state eliminate al secondo turno da Natalie Grandine Vladimíra Uhlířová.

Ol'ga Govorcova e Klaudia Jans-Ignacik hanno battuto in finale Natalie Grandin e Vladimíra Uhlířová 7–64, 6–3, [3–10].

Teste di serie
La prima testa di serie riceve un bye per il 2º turno

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (finale)
  Ol'ga Govorcova /  Klaudia Jans-Ignacik (campionesse)

  Mandy Minella /  Pauline Parmentier (primo turno) 
  Tímea Babos /  Hsieh Su-wei (semifinale)

Tabellone

Note 
 

Internationaux de Strasbourg 2012